Са́ра Ка́ннинг (; 14 июля 1987, Гандер, Ньюфаундленд, Канада) — канадская актриса, наиболее известная по роли Дженны Соммерс в телесериале «Дневники вампира».

Биография 
Сара Каннинг родилась в Гандере, Ньюфаундленд. С раннего детства Каннинг проявляла актёрские способности. В подростковом возрасте вместе с родителями она много переезжала, училась в нескольких школах. Поступила на курсы актёрского мастерства в Ванкуверской школе киноискусств, которые впоследствии успешно окончила. Её профессиональный дебют состоялся на сцене театра Citadel Theater в Эдмонтоне в постановке «1984».

Каннинг нашла себе агента и начала сниматься в телесериалах и телевизионных фильмах в Ванкувере. Её первой работой стала роль Ники Хилтон в фильме 2008 года Paparazzi Princess: The Paris Hilton Story. В том же году она снялась в роли Кэт в двух эпизодах сериала «Тайны Смолвиля». В 2009 году она сыграла главную роль Энн Слати в фильме основанном на реальных событиях «», а также снялась в пилотном выпуске сериала «Дневники вампира», в котором она на протяжении двух сезонов играла роль Дженны Соммерс. В 2009 году Каннинг также сыграла главную роль Мэгги Макгрегор в фильме «», который стал участником программы Международного кинофестиваля в Ванкувере.

22 августа 2009 года Каннинг была арестована вместе со своими коллегами по сериалу «Дневники вампира» Ниной Добрев, Кэндис Акколой, Кайлой Юэлл и фотографом Тайлером Шилдсом в Джорджии за нарушение общественного порядка.

Фильмография

Примечания

Ссылки